Збриж () — село,
Бурдяковский сельский совет,
Борщёвский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120881203. Население по переписи 2001 года составляло 18 человек.

Географическое положение 
Село Збриж находится на правом берегу реки Збруч, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположен пгт Скала-Подольская, на противоположном берегу — село Збриж (Чемеровецкий район).

История 
 1646 год — первое упоминание о селе.

Примечания